Kultúra, színház, zene
 Mephistopheles, röviden Mephisto, magyarosan Mefisztó, az ördög emberi alakban, irodalmi alak Goethe Faust című művében
 Mefistofele, Arrigo Boito operája (1868)
 Mephisto (1936), Klaus Mann regénye és ebből készült színművek
 Mephisto (1981), Szabó István filmje
 Mefisztó-keringők zongorára, Liszt ferenc zongoraművei (1860–1885)

Biológia
 Mephisto, a gömbhalalakúakhoz tartozó halnem